Manuel Ruiz Zorrilla (Sòria, 1833 - 1895), polític castellà.
 Manuel Ruiz Valarino (València, 1868 - Alacant, 1921), militar i polític valencià.
 Manuel Ruiz Hierro (Vélez Málaga, 1962), futbolista i entrenador andalús.